Разъезд 21 — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Разъезд 21 — разъезд в Чиилийском районе Кызылординской области.

Россия 
 Разъезд 21 — железнодорожный разъезд в Амурском районе Хабаровского края.